Kaiyuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die Stadt Kaiyuan (开原), eine kreisfreie Stadt der bezirksfreien Stadt Tieling im Süden der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Kaiyuan (Tieling)
 die Stadt Kaiyuan (开远), eine kreisfreie Stadt des Autonomen Bezirks Honghe der Hani und Yi im Süden der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Kaiyuan (Honghe)
 die Gemeinde Kaiyuan (开元乡) der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Kaiyuan (Xichang)
 die Gemeinde Kaiyuan (开元镇) der Stadt Dingzhou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Kaiyuan (Dingzhou)
 den Epochennamen/die Regierungsdevise/den Äranamen Kāiyuán (713–741, chinesisch 開元 / 开元) des Tang-Kaisers Xuanzong, siehe Kaiyuan (Nianhao)

Siehe auch:
Kaiyuan-Tempel